Fernando Villarán de la Puente (*Lima, 25 de noviembre de 1946) es un ingeniero y político peruano.

Biografía 
Hijo de Fernando Villarán Duany y Josefina de la Puente y Lavalle. Es hermano de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Estudió Ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima; luego de ello obtuvo un Master en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Ha sido Jefe del Banco Industrial del Perú.

Ha sido consultor de Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Ha sido Presidente de SASE Consultores, así como miembro del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), de la Corporación Financiera de Desarrollo, del Consorcio Económico para la Investigación Económica y Social (CIES) y de CARE Perú.

Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad de Lima. Es decano de la facultad de Ingeniería de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Actividad política 
Militó en Vanguardia Revolucionaria y luego en la coalición Izquierda Unida.

En 1990 fue miembro del primer equipo de asesores económicos del presidente electo Alberto Fujimori, llamado por la prensa Los 7 samurai, de orientación heterodoxa. Este equipo y Villarán fueron dejados de lado cuando Fujimori optó por aplicar ese año el ajuste económico que permitió estabilizar la economía peruana, liberalizarla y abrirla a la inversión extranjera, tras un acuerdo con el FMI logrado por el entonces asesor Hernando de Soto.

Ministro de Trabajo 
Fue nombrado Ministro de Trabajo y Promoción Social el 28 de julio de 2001 por el presidente Alejandro Toledo. Como tal logró la creación del Viceministerio de Promoción del Empleo y la del Programa Perú Emprendedor. También tuvo a su cargo el Diseño e Implementación del Programa de Empleo temporal: A Trabajar Urbano; y el Fortalecimiento del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) para el diálogo social.

Renunció al ministerio en julio de 2003.

Publicaciones 

 La pequeña empresa, una alternativa tecnológica para el desarrollo industrial (1987)
Innovaciones tecnológicas en la pequeña industria: casos del sector metal-mecánico (1989)
El nuevo desarrollo: la pequeña industria en el Perú (1992)
Empleo y pequeña empresa en el Perú (1993)
Riqueza popular: pasión y gloria de la pequeña empresa (1998)
El mundo de la pequeña empresa (2007)

Genealogía

Véase también 
 Gobierno de Alejandro Toledo

Referencias 

Nacidos en Lima
Fernando
Alumnado de la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú)
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Ingenieros de Perú
Ministros de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú